Blu Tv era una emittente televisiva privata italiana, con sede a Scanzano Jonico (Matera).

Viene fondata nel 1989 con la società PromoVideo, che era proprietaria dell'ex rete televisiva Telecapospulico (con sede a Roseto Capo Spulico), di cui è l'"erede".Tra i suoi fondatori Pasquale Di Lorenzo che assunse le funzioni di direttore di rete sino al 2005 quando  venne eletto nel Consiglio regionale di Basilicata. Ha inoltre acquisito risorse dalla scomparsa Teleregione Basilicata. Dal 2004 copre la costa jonica da Taranto a Cirò Marina.
Dal 2007 trasmette anche sul satellite. È una rete televisiva generalista.

Telecapospulico 
TeleCapoSpulico era una piccola emittente con sede a Roseto Capo Spulico, lungo la costa jonica della Calabria. Ha trasmesso dal 1989, per alcuni anni fin quando la società PromoVideo che la deteneva ne ha spostato la sede a Scanzano Jonico.

Reti televisive della Basilicata